Knubbsjöstjärnor (Pterasteridae) är en familj av sjöstjärnor som beskrevs av Perrier 1875. Knubbsjöstjärnor ingår i ordningen Velatida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pterasteridae 115 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor